Il singolare del torneo di tennis Bank of the West Classic 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Lindsay Davenport che ha battuto in finale Venus Williams 7-6(4), 5-7, 7-6(4).

Teste di serie 

 Venus Williams (finale)
 Lindsay Davenport (campionessa)
 Patty Schnyder (quarti di finale)
 Francesca Schiavone (quarti di finale)

 Anna Smashnova (quarti di finale)
 Amy Frazier (semifinali)
 Meghann Shaughnessy (primo turno)
 María Vento-Kabchi (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bank of the West Classic 2004